Schreg ist

ein Familienname:
 Rainer Schreg (* 1969), deutscher Mittelalter- und Neuzeitarchäologe

ein Ortsname:
 Schreg (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Schrag
 Schreck (Begriffsklärung)
 Shrek